Mimbrera roja puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salix pentandra.
 El nombre común de la planta Salix purpurea.